Kriss, youtubeur français connu depuis 2011 pour sa chaîne Minute Papillon.

kriss, l'arme blanche caractéristique du Monde malais 
Kriss, une animatrice de radio qui exerçait sur France Inter
À cœur et à Kriss, ancienne émission de Kriss
Kriss de Valnor, un personnage de fiction de la série de bande dessinée Thorgal
Kriss de Valnor,  de la série de bande dessinée Thorgal
Kriss Romani, film de Jean Schmidt (sorti en 1963) : le Kriss Romani est, chez les Roms, une sorte de tribunal
La Malédiction du kriss pusaka, une mini-série néerlandaise de 1977
Erik og Kriss, un groupe de rap norvégien
Kriss Akabusi, ancien athlète britannique
Hryhoriy Kriss, ancien escrimeur soviétique pratiquant l'épée
Kriss Futarine, la première voix synthétique conçue en France
KRISS Vector, un pistolet mitrailleur fabriqué par Transformational Defense Industries en 2006
KrISS-feed, un agrégateur de flux RSS qui cherche à se conformer au principe KISS

Voir aussi